Přírodní zirkonium (40Zr) se skládá z pěti stabilních izotopů: 90Zr (přirozený výskyt 51,45 %), 91Zr (11,22 %), 92Zr (17,15 %), 94Zr (17,38 %) a 96Zr (2,80 %). Bylo také popsáno 30 radioizotopů, s nukleonovými čísly 78 až 112, a šest jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 93Zr (poločas přeměny 1,61×106 let), 88Zr (83,4 dne), 95Zr (64,032 dne) a 89Zr (78,41 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 17 hodin, většina pod 31 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 89 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy yttria, zatímco u 93Zr a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na niob.

Zirkonium-89 
89Zr je radioizotop zirkonia s poločasem přeměny 78,41 h. Vyrábí se ozářením přírodního yttria-89 protony. Jeho nejvýznamnější gama foton má energii 909 keV.

Tento izotop se používá například v některých metodách založených na pozitronové emisní tomografii.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

zirkon
Zirkonium